Nationaal Park Nieuw Land, nationaal park in Nederland
 Nieuw Land Erfgoedcentrum, erfgoedcentrum in Lelystad, Nederland